Die National League Wild Card Series 2020 (NLWC) in Baseball fanden zwischen dem 30. September und dem 2. Oktober 2020 statt und war Teil der Postseason der MLB-Saison 2020. Die vier Sieger qualifizierten sich für die National League Division Series 2020. Es handelte sich um zwei Best-of-Three-Serien, an denen die acht bestplatzierten Mannschaften der National League teilnahmen. Die Serie wurden auf den Spielfelder der besser gesetzten Teams ausgetragen.

Die Paarungen lauteten:
 (1) Los Angeles Dodgers (West Division Champion, 43–17) gegen (8) Milwaukee Brewers  (4. NL Central, 29–31)
 (2) Atlanta Braves (East Division Champion, 35–25) gegen (7) Cincinnati Reds (3. NL Central, 31–29)
 (3) Chicago Cubs (Central Division Champion, 34–26) gegen (6) Miami Marlins (2. NL East, 31–29)
 (4) San Diego Padres (2. NL West, 37–23) gegen (5) St. Louis Cardinals (2. NL Central, 30–28)

Weiterer Verbleib in der Postseason 
Siehe Hauptartikel: MLB 2020, ALWC 2020, NLDS 2020, ALDS 2020, NLCS 2020, ALCS 2020, World Series 2020

Ergebnisübersicht

Los Angeles Dodgers gegen Milwaukee Brewers

Atlanta Braves gegen Cincinnati Reds

Chicago Cubs gegen Miami Marlins

San Diego Padres gegen St. Louis Cardinals

Los Angeles Dodgers gegen Milwaukee Brewers

Spiel 1 
30. September 2020, 19:08 PDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 2 
1. Oktober 2020, 19:08 PDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Atlanta Braves gegen Cincinnati Reds

Spiel 1 
30. September 2020, 12:08 EDT im Truist Park in Atlanta, Georgia

Spiel 2 
1. Oktober 2020, 12:08 EDT im Truist Park in Atlanta, Georgia

Chicago Cubs gegen Miami Marlins

Spiel 1 
30. September 2020, 13:08 CDT im Wrigley Field in Chicago, Illinois

Spiel 2 
2. Oktober 2020, 13:08 CDT im Wrigley Field in Chicago, Illinois

San Diego Padres gegen St. Louis Cardinals

Spiel 1 
30. September 2020, 14:08 PDT im Petco Park in San Diego, Kalifornien

Spiel 2 
1. Oktober 2020, 16:08 PDT im Petco Park in San Diego, Kalifornien

Spiel 3 
2. Oktober 2020, 16:08 PDT im Petco Park in San Diego, Kalifornien

Einzelnachweise 

Major League Baseball
Baseball 2020